Му́нкачи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Мункачи, Бернат (1860—1937) — венгерский этнограф и филолог.
  (1896—1963) — венгерский фотограф.
 Мункачи, Михай (1844—1900) — венгерский художник.
 Мункачи, Шандор (род. 1969) — венгерский легкоатлет-многоборец.